Пим — многозначный термин.

Фамилия 
 Пим, Барбара (1913—1980) — британская писательница.
 Пим, Бедфорд (1826—1886) — британский адмирал и полярный исследователь.
 Пим, Джон Рут (1584—1643) — выдающийся английский политический деятель.
 Пим, Джошуа (1869—1942) — ирландский врач и теннисист, четырёхкратный победитель Уимблдонского турнира.
 Пим, Дик (1893—1988) — английский футболист, вратарь.
 Пим, Кэтрин (1921—2018) — австралийская фехтовальщица, рапиристка.
 Пим, Самуэль (1778–1855) — британский адмирал, участник Наполеоновских войн.
 Пим, Уильям (1772—1861) — британский военно-морской врач, исследователь жёлтой лихорадки. Брат Самуэля Пима. 
 Пим, Фрэнсис (1922—2008) — британский политический деятель.

Вымышленные персонажи 
 Хоуп Пим — герой комиксов компании Marvel Comics. 
 Хэнк Пим — герой комиксов компании Marvel Comics, известный как Человек-муравей, Великан, Голиаф и Жёлтый шершень.

Гидроним 
 Пим — река в России.
 Ай-Пим — река в России, протекает по территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа.

Метрология 
 Пим — весовая и денежная единица Древнего Израиля и Иудеи.

См. также 
 Пима
 Пимы